Мате́о Па́бло Муса́ккио (; 26 августа 1990, Росарио) — аргентинский футболист, центральный защитник.

Выступал за сборную Аргентины.

Карьера

Клубная 
Дебютировал в клубе «Ривер Плейт» в Апертуре 2006 в возрасте 16 лет. В 2008 году «Ривер Плейт» выиграл Клаусуру, но Мусаккио не сыграл ни одного матча. В августе 2009 года перешёл в «Вильярреал». Сезон Мусаккио начал в резервной команде клуба, «Вильярреал B». 13 февраля 2010 дебютировал за основной состав клуба в матче против «Атлетика», выйди на замену на последние 20 минут матча. Его дебют совпал с дебютом экс-тренера резервной команды Хуана Карлоса Гарридо на посту главного тренера клуба. Сезон 2010/11 Мусаккио полностью провёл в основной команде клуба. По окончании сезона официальный сайт УЕФА включил его в сборную открытий испанской примеры сезона 2010/11.

В мае 2017 года изъявил желание перейти в итальянский «Милан». Стороны согласовали контракт продолжительностью до 2021 года. Сумма сделки составила 18 млн евро.

В сборной 
В составе юношеской сборной Аргентины принимал участие в юношеском чемпионате мира 2007. В июне 2011 был вызван в сборную Аргентины на два товарищеских матча со сборными Польши и Нигерии. 1 июня 2011 дебютировал за сборную в матче с нигерийцами.

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: 2 матча / 0 голов; 2 поражения.

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Вильярреал B»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Милан»